Муртас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 72 км². Население — 658 человек (на 2010 год). Расстояние — 118 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Microweb turística de Murtas realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de Murtas en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Murtas en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

Муниципалитеты Гранады